Campamento (Antioquia) — município do departamento de Antioquia, Colômbia
 Campamento (Olancho) — município do departamento de Olancho, Honduras
 Estação Campamento — estação do metrô de Madrid

Ver também
 Acampamento

Desambiguações de topônimos